Allerslev Sogn henviser til flere artikler:
 Allerslev Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune (tidligere Præstø Kommune) og i Stege-Vordingborg Provsti
 Allerslev Sogn (Lejre Kommune) – et sogn i Lejre Kommune og i Lejre Provsti